Ван Ші-тін була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в першому колі її перемогла Марія Венто.

Домінік Ван Рост виграла титул, перемігши у фіналі Ленку Немечкову з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Домінік Ван Рост (переможниця)
  Генрієта Надьова (2-ге коло)
  Тамарін Танасугарн (2-ге коло)
  Ші-тін Ван (1-ше коло)
  Юка Йосіда (2-ге коло)
  Сара Пітковскі (чвертьфінал)
  Рейчел Макквіллан (півфінал)
  Адріана Герші (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Wismilak International 1997 Draw

1997
Тур WTA 1997